Лас Моритас има више значења:

 Лас Моритас (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Моритас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Моритас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Моритас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Моритас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику